RMU steht für:
 Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (IATA-Code), spanischer Flughafen

rmu steht für:
 Tavringer Romani (ISO-639-3-Code), Varietät des skandinavischen Romani, skandinavische Mischsprache mit einem hohen Anteil von Romani

Abkürzung